Clarksville kan avse:

 Clarksville, Arkansas
 Clarksville, New Hampshire
 Clarksville, Tennessee
 Clarksville, Texas

Se även 
 Last Train to Clarksville med The Monkees